Алексе́й (Алёша) Варо́сович Абрамя́н (; ) — советский футболист, вратарь. Мастер спорта СССР (1967). Брат Фурмана Абрамяна.

Карьера игрока 
Начало большой вратарской карьеры Абрамяна совпало с возвращением «Арарата» в Высшую лигу в 1966 году. Абрамян успешно справился с трудной ролью и по итогам сезона 1966 года был признан всесоюзным молодёжным журналом «Смена» лучшим вратарём СССР среди дебютантов. В том же 1966 году Абрамян попал в список 10 лучших спортсменов Армении.

Абрамян вошёл в учреждённый в первоначальном регламенте в 1980 году символический Клуб Льва Яшина (как вратарь, сохранивший свои ворота неприкосновенными в 100 и более играх). На счету Абрамяна 138 «сухих» матчей.

В период с 1981 по 1987 год судил матчи чемпионата СССР.

Статистика выступлений

Достижения

Игрока 
 «Арарат» (Ереван)
 командные:
 Чемпион СССР: 1973
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1971, 1976 (весна)
 Обладатель Кубка СССР: 1973, 1975
 Финалист Кубка СССР: 1976
 личные:
 Член Клуба Льва Яшина (138 матчей без пропущенных голов)
 В списке 33-х лучших футболистов сезона: № 2 — 1973
 Лучший дебютант сезона: 1966 год (вратарь)

Тренера 
 «Арарат» (Ереван)
 Бронзовый призёр чемпионата Армении: 1992

 «Бананц»
 Серебряный призёр чемпионата Армении: 2003
 Бронзовый призёр чемпионата Армении: 2002, 2004
 Финалист Кубка Армении: 2003, 2004

Ссылки 
 Выступления в еврокубках

Литература 
 Григорян А. Г. Властелин штрафной площадки. — Ноев Ковчег, сентябрь 2005 г.
 Григорян А. Г. Последний из могикан. — Ноев Ковчег, сентябрь 2013 г.

Футболисты СССР
Игроки ФК «Ширак»
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Футбольные тренеры Армении
Футбольные судьи СССР
Награждённые медалью «За заслуги перед Отечеством» (Армения)